Semipalatinsk puede referirse a:
 Semey, antes conocida como Semipalatinsk, una ciudad de Kazajistán; o
 Sitio de pruebas de Semipalatinsk, antiguo sitio de pruebas nucleares de la Unión Soviética.